Seznam občin departmaja Aveyron zajema 304 občin.

 (CAR) Communauté d'agglomération du Grand Rodez, ustanovljena leta 2000.

Aveyron